Тинсукия:

 Тинсукия — город на востоке индийского штата Ассам.
 Тинсукия — округ в индийском штате Ассам.